La fondation Guggengeim peut faire référence à deux fondations américaines : 
 la Fondation John-Simon-Guggenheim qui récompense des personnes qui se sont distinguées par leurs publications en sciences naturelles, sciences sociales, sciences humaines et arts
 la Fondation Solomon R. Guggenheim qui gère les